Lysá hora ist der Name folgender Berge: 

 Lysá hora (Riesengebirge), Berg im Riesengebirge
 Lysá hora (Beskiden), Berg in den Schlesisch-Mährischen Beskiden
 Lysá hora (Erzgebirge), Berg im Erzgebirge (875 m)
 Lysá hora (Český les), Berg im Oberpfälzer Wald (870 m)
 Lysá hora (Böhmisches Mittelgebirge), Berg im Böhmischen Mittelgebirge